Li Na var regerande mästare, men förlorade i den fjärde omgången mot Yaroslava Shvedova.

Maria Sharapova besegrade Sara Errani med 6–3, 6–2 i finalen, vilket var hennes första Franska öppna-titel.

Seedning 

 Victoria Azarenka '' (Fjärde omgången)
 Maria Sharapova (Mästare)
 Agnieszka Radwańska (Tredje omgången)
 Petra Kvitová (Semifinal)
 Serena Williams (Första omgången)
 Samantha Stosur (Semifinal)
 Li Na (Fjärde omgången)
 Marion Bartoli (Andra omgången)
 Caroline Wozniacki (Tredje omgången)
 Angelique Kerber (Kvartsfinal)
 Vera Zvonareva (drog sig ur efter skada)
 Sabine Lisicki (Första omgången)
 Ana Ivanovic (Tredje omgången)
 Francesca Schiavone (Tredje omgången)
 Dominika Cibulková (Kvartsfinal)
 Maria Kirilenko (Andra omgången)
 Roberta Vinci (Första omgången)
 Flavia Pennetta (Tredje omgången)
 Jelena Janković (Andra omgången)
 Lucie Šafářová (Andra omgången)
 Sara Errani (Final)
 Anastasia Pavlyuchenkova  (Tredje omgången)
 Kaia Kanepi (Kvartsfinal)
 Petra Cetkovská (Andra omgången)
 Julia Görges (Tredje omgången)
 Svetlana Kuznetsova (Fjärde omgången)
 Nadia Petrova (Tredje omgången)
 Peng Shuai (Tredje omgången)
 Anabel Medina Garrigues (Tredje omgången)
 Mona Barthel (Första omgången)
 Zheng Jie (Andra omgången)
 Monica Niculescu (Första omgången)

 Kval 

 Lottning 

 Finaler 

| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=21
| RD3-team1= Sara Errani
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V Azarenka
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=  C Feuerstein
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= F Schiavone
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Sektion 7

|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= A Rus
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=25
|RD3-team02= J Görges
|RD3-score02-1=65
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=23
|RD3-team03= K Kanepi
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=63
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=9
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=
|RD4-team01= A Rus
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=23
|RD4-team02=

Sektion 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=16
| RD1-team01= M Kirilenko
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= V Larrière
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Tsurenko
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Keothavong
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Czink
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G Arn
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08={{nowrap| A Pavlyuchenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= S Peng
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Paszek
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Erakovic
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Referenser
 Huvudlottning

Franska öppna 2012